Бугурусла́н  — топоним в России.

 Бугуруслан — город в Оренбургской области, административный центр городского округа город Бугуруслан и Бугурусланского района.
 Городской округ город Бугуруслан — городской округ в Оренбургской области.
 Бугуруслан — посёлок при станции Бугуруслан, вошедший в состав города Бугуруслан.
 Бугуруслан — станция Куйбышевской железной дороги.
 Бугуруслан — учебный грунтовый аэродром Бугурусланского лётного училища гражданской авиации.